Ulica Prudnicka w Białej
 Ulica Prudnicka w Korfantowie
 Ulica Prudnicka w Krapkowicach
 Ulica Prudnicka w Nysie
 Ulica Prudnicka w Opolu
 Ulica Prudnicka w Strzeleczkach
 Ulica Prudnicka w Warszawie
 Ulica Prudnicka we Wrocławiu
 Ulica Prudnicka w Zabrzu

Prudnicka